Роман Русланович Гиниятулин (род. 15 октября 1997 года) - российский пловец в ластах.

Карьера 
Рекордсмен Мира на дистанциях 100 метров плавания в ластах , 50 метров плавание в ластах , эстафетное плавание 4 по 100 метров среди юношей.

Четырехкратный победитель Первенства Мира среди юношей 2014 года

Тренируется у Станислава Акулова в СДЮСШОР №7 по водным видам спорта г. Челябинска.

Чемпион и бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года.

Участник Европейских игры 2015 в городе Баку

Примечания

Ссылки 
Пловцы в ластах России